Отсего има више значења:
 Округ Отсего (Мичиген)
 Отсего (Мичиген)
 Отсего (Минесота)